Fessenden – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 (15939) Fessenden – planetoida z pasa głównego asteroid